Le bilan saison par saison de l'AS Monaco FC retrace le parcours de l'Association sportive de Monaco football club depuis 1933.

AS Monaco Football Club
Monaco